Айхвальде () — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Даме-Шпревальд.   Занимает площадь 2,80 км². Официальный код  —  12 0 61 112.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бранденбурга